Вердя () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Рекоаса.
 Вердя () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Сутешть.